Miyamoto steht für:

 Miyamoto (Marskrater), einen Krater auf dem Mars

Miyamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Miyamoto (* 1999), japanischer Sprinter
 Eiji Miyamoto (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Katsufumi Miyamoto (* 1966), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kazushi Miyamoto (* 1979), japanischer Wrestler

 Kōta Miyamoto (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Mari Miyamoto, japanische Fußballtorhüterin
 Masakatsu Miyamoto (1938–2002), japanischer Fußballspieler
 Miyamoto Musashi (1584–1645), japanischer Samurai
 Miyamoto Saburō (1905–1974), japanischer Maler
 Miyamoto Shōichi (* 1913), japanischer Insektenkundler
 Miyamoto Yuriko (1899–1951), japanische Schriftstellerin
 Naosuke Miyamoto (* 1936), japanischer Jazzmusiker
 Nobuko Miyamoto (* 1945), japanische Schauspielerin
 Ryū Miyamoto (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ryūji Miyamoto (* 1947), japanischer Dokumentarfilmer und Fotograf
 Shigeru Miyamoto (* 1952), einer der Leiter und Hauptmanager der japanischen Videospielefirma Nintendo
 Shun’ichi Miyamoto (* 1986), japanischer Sänger und Synchronsprecher

 Teru Miyamoto (* 1947), japanischer Autor
 Teruki Miyamoto (1940–2000), japanischer Fußballspieler
 Tomomi Miyamoto (* 1978), japanische Fußballspielerin

 Toshiaki Miyamoto (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Toshinari Miyamoto, japanischer Skeletonpilot
 Miyamoto Tsuneichi (1907–1981), japanischer Ethnologe
 Tsuneyasu Miyamoto (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Yu Miyamoto (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Yukihiro Miyamoto (* ~1960), japanischer Badmintonspieler
 Yuta Miyamoto (* 1999), japanischer Fußballspieler